Тим Кеннеди: 
 Кеннеди, Тим (род. 1979) — американский боец ММА.
 Кеннеди, Тим (род. 1986) — американский хоккеист, нападающий.